Vulcana
 Vulcana (Marvel Comics)
 Vulcanos - raça de alienígenas do universo de Star Trek

Veja também 
 Vulcano

Desambiguação